Kochanski oder Kochański ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Adamandy Kochański (1631–1700), polnischer Mathematiker
 Eli Kochański (1886–1940), polnischer Cellist und Musikpädagoge
 Leonid Kochanski (1893–1980), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Mors Kochanski (1940–2019), kanadischer Überlebenslehrer, Naturforscher und Autor
 Paul Kochanski (1887–1934), polnischer Violinist, Komponist und Arrangeur